Ел Дестете има више значења:

 Ел Дестете (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дестете (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику